Carlo Pio di Savoia ist der Name folgender Personen:

* Carlo Pio di Savoia der Jüngere (1622–1689), italienischer Kardinal
 Carlo Emmanuele Pio di Savoia (Carlo Pio di Savoia der  Ältere; 1585–1641), italienischer Kardinal